Меле́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 80 км на північний захід від Ренна.

Історія 

1 січня 2016 року Мелен було приєднано до муніципалітету Ламбаль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 362 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 999,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мелен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мелен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Міста Франції
Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор